Fabbrica Italiana Automobili Legnano, azienda automobilistica, motociclistica e aeronautica attiva tra il 1906 ed il 1915.
FCA India Automobiles Ltd, precedentemente Fiat India Automobiles Ltd sussidiaria della Fiat Chrysler Automobiles.